Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone, noté C.
 Radio Carbone 14, l'une des premières radios libres en France.
 Carbone 14, un jeu télévisé sur France 2.
 Carbone 14, une compagnie de théâtre québécoise.